L'édition 2022 du tournoi de tennis de Delray Beach se déroule du 14 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Jenson Brooksby et Frances Tiafoe, de l'Australien James Duckworth et du Japonais Kei Nishikori. Ils sont respectivement remplacés par Emilio Gómez, Denis Kudla, Thanasi Kokkinakis et Steve Johnson.

Lauréats 
Le Britannique Cameron Norrie remporte le tournoi en battant en finale Reilly Opelka. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Aleksandr Nedovyesov et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, le  de la saison après Dallas la semaine précédente.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2022
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en février 2022
Sport en Floride en 2022
Sport aux États-Unis en février 2022